Une loterie est un jeu de hasard. Ce mot est employé pour désigner plusieurs choses :

Œuvres 

 La Loterie (The Lottery), une nouvelle de l'écrivaine américaine Shirley Jackson publiée pour la première fois en 1948 ;
 Loterie (Lottery!), une série télévisée américaine diffusée entre 1983 et 1984 ;
 La Loterie (The Lottery), un téléfilm américain réalisé par Daniel Sackheim, adaptation de la nouvelle de Shirley Jackson, diffusé pour la première fois en 1996 ;
 La Loterie, premier épisode de la saison 2 d'Un village français diffusé en 2009 ;
 La Loterie (Lotto), troisième épisode de la saison 8 de The Office diffusé en 2011.

Homonymie de titre